Дженни Хан (; род. 1980, Ричмонд, США) — американская писательница. Наиболее известна своими трилогиями «Всем парням, которых я любила» и «Этим летом я стала красивой».

Биография 
Дженни Хан родилась и выросла в Ричмонде, штат Виргиния, США. Она училась в университете Северной Каролины и в 2006 году получила степень магистра изящных искусств в литературе в Новой школе.

Свою первую книгу — детский роман «Шаг» () — Хан написала ещё учась в колледже. «Шаг» повествует о двенадцатилетней Анне-Марии Уилкокс и её попытках преодолеть опасности младшей школы.

После этого Хан написала подростковую романтическую трилогию «Этим летом я стала красивой» () о взрослении девушки во время летних каникул. Все три романа быстро попали в список бестселлеров по версии The New York Times.

В 2014 году Хан опубликовала подростковую романтическую книгу «Всем парням, которых я любила» (), повествующую о Ларе Джин Сонг-Кови, ученицы старшей школы, чья жизнь переворачивается с ног на голову после того, как письма, которые она писала своим бывшим возлюбленным, без её ведома были отправлены адресатам. Вторая книга трилогии «P. S. Я всё ещё люблю тебя» () вышла в следующем году и получила Азиатско-тихоокеанскую американскую награду по литературе за подростковый роман 2015-2016. Два года спустя вышла заключающая книга трилогии «С любовью, Лара Джин» ().

Хан живёт в Бруклине, Нью-Йорк.

Библиография

«Всем парням, которых я любила» 
 2014 — «Всем парням, которых я любила» ()
 2015 — «P. S. Я всё ещё люблю тебя» ()
 2017 — «С любовью, Лара Джин» ()

«Этим летом я стала красивой» 
 2014 — «Этим летом я стала красивой» ()
 2015 — «Лето без тебя — не лето» ()
 2017 — «У нас всегда будет лето» ()

«Око за око» 
 2014 — «Око за око» ()
 2015 — «Огонь с огнём» ()
 2017 — «Пепел к пеплу» ()

Книги для детей 
 2006 — «Шаг» ()
 2011 — «Клара Ли и мечта о яблочном пироге» ()

Рассказы 
 2014 — «Ты найдешь меня на Полярной звезде» () в составе сборника «12 историй о настоящей любви» ()

Экранизация 
Права на экранизацию романа «Всем парням, которых я любила» были куплены спустя несколько недель после его публикации. Съемки фильма начались в июле 2017 года. В главной роли — Лана Кондор. Фильм вышел на Netflix в августе 2018 года и получил положительные отзывы критиков.

Примечания

Ссылки 

 
 

Писательницы XXI века
Детские писатели США
Выпускники Новой школы
Выпускники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле
Википедия:Биографии современников